Vallier steht für:
 Vallier (Arkansas), Ortschaft im Arkansas County im US-Bundesstaat Arkansas
 Vallier (Louisiana), Ortschaft im St. Charles Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Vallier ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Raymond de Saint-Vallier (1833–1886), französischer Diplomat
 Dora Vallier (1921–1997), bulgarisch-französische Kunsthistorikerin 
 Jean Vallier (1863–1952), französischer Opernsänger (Bass)
 Jean-Baptiste de la Croix Chevrière de Saint-Vallier (1653–1727), Bischof von Québec
 John Vallier (1920–1991), englischer Pianist, Komponist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Valier